Голубая карта (также синяя карта, EU Blue Card) — удостоверение личности, подтверждающее наличие временного вида на жительство и права на трудоустройство на территории большинства стран Европейского союза у граждан третьих стран. Проект был представлен Президентом Европейской Комиссии Мануэлом Баррозу 23 октября 2007 г. Директива 2009/50/ЕС о введении голубой карты была окончательно принята Европейским союзом 25 мая 2009 года. Срок трансформации (включения в законные и подзаконные акты) данной директивы странами-членами Европейского союза (далее ЕС)  истёк 19 июня 2011 года.

О предложенном проекте 

Подобная идентификационная карта без права предоставления гражданства была предложена главой Европейской комиссии Мануэлом Баррозу на пресс-конференции 23 октября 2007 года в городе Страсбурге, Франция по аналогии с зелёной картой (гринкартой), уже используемой в США для подобных же целей. Предложенный для карты цвет — голубой — по цвету флага ЕС. По плану, голубая карта должна будет удовлетворить потребности ЕС в квалифицированной рабочей силе ввиду сильного старения населения, хотя три страны — Ирландия, Дания и Великобритания от участия в проекте отказались. Как ожидается, большинство заявителей будут подавать заявки на получение голубой карты из развивающихся стран Азии и Африки, в первую очередь из Индии и Китая, но количество заявителей из Турции, Украины, России также может быть довольно значительным.

Проектируемая голубая карта, представленная Еврокомиссией, предлагает стандартную процедуру подачи рабочего заявления для лиц, не являющихся гражданами ЕС. Согласно проекту, документ будет действителен в течение двух лет, но может быть продлен. Тем лицам, которые получат голубую карту, будет предоставлена определенная группа прав, таких, например, как право на воссоединение с семьёй. Предложенный проект также стимулирует передвижение упомянутых граждан по ЕС между странами-членами проекта. Законным основанием для такого предложения является Статья 63(3)(a) и (4) Римского договора, которая утверждает, что Совет примет меры в области развития иммиграционной политики.

Предложенный проект был представлен Президентом Европейской Комиссии Мануэлом Баррозу 23 октября 2007 года на пресс-конференции совместно с Комиссаром по делам Юстиции, Свободы и Безопасности Франко Фраттини. Баррозу мотивировал своё предложение предполагаемой нехваткой в ЕС квалифицированных рабочих кадров, сложностью для представителей стран т. н. «третьего мира» в передвижении между странами ЕС, проблематикой конфликтующих между собой законодательств стран ЕС в области въезда иммигрантов и «расхождением в правах» () между гражданами ЕС и легальными иммигрантами . Проект голубой карты был предложен наряду с другим проектом, COM(2007)638, который предлагает упрощение в документах и принятие общего свода прав для легальных иммигрантов из третьих стран.

Принятие 
20 ноября 2008 года Европейский парламент поддержал введение голубой карты, однако рекомендовал некоторые меры против утечки мозгов и выступил за большую гибкость для стран-членов ЕС, многие из которых были проигнорированы в последующем законе, принятом 25 мая 2009 года. Однако, некоторые компромиссы были сделаны, например государствам разрешено устанавливать квоты на количество выдаваемых карт или при необходимости запретить их совсем.

15 сентября 2021 года Европейский парламент поддержал новые  изменения, устанавливающую измененные правила выхода высококвалифицированных иностраных специалистов на рынок рабочих мест стран Евросоюза. После этого новые правила должен окончательно утвердить Совет Евросоюза. После этого, у государств Евросоюза будет 2 года, чтобы обновить новые правила в своих национально иммиграционных законодательствах.

Внедрение 
Германия приняла закон о голубой карте уже в апреле 2012, фокусируясь на знании языка и востребованности профессий — инженерия, математика и информационные технологии. На начало 2014 года Германией было выдано 7 тысяч карт, 4 тысячи из которых выданы иностранцам, уже проживающим в Германии.

Требования 
Для подачи заявления на получение голубой карты заявитель должен предоставить:
 рабочий контракт или предложение о работе с зарплатой минимум в полтора раза превышающей средний уровень зарплаты в данном члене ЕС (страна член ЕС вправе снизить зарплатные требования до 1.2 для особо востребованных профессий),
 действующее удостоверение личности и разрешение на пребывание (загранпаспорт и виза),
 договор о страховании,
 документы, подтверждающие соответствие требованиям для регулируемых профессий (например, для врачей), или
 документы, подтверждающие наличие соответствующего высшего образования для нерегулируемых профессий.

Дополнительно от заявителя может требоваться документ, подтверждающий знание языка, справка о несудимости, медицинская книжка, трудовая книжка.
Для воссоединения семьи, документы подтверждающие родство.

Требования по оплате труда  
Различные страны предъявляют различные требования к оплате труда. Последующие данные (если не указано иначе) отражают размер брутто (до вычета налогов) годовой зарплаты, в 1.5 раз превышающей средний уровень в рассматриваемой стране.
 Германия: две трети (52% для востребованных профессий) от верхней границы годового пенсионного страхования.

 Франция: 52750.50 евро на 10 февраля 2014.
 Чехия: 1.5 средних годовых зарплаты. С 1 мая 2017 года по 30 апреля 2018 года установлена заработная плата  496 602 кроны (41 384 брутто / ежемесячно).
 Латвия: на начало апреля 2021 года, установлена заработная плата € 20 580 (€ 1 715 брутто / ежемесячно).
 Германия: на начало апреля 2018 года, установлена заработная плата € 52 000 (€ 4 333 брутто / ежемесячно) или 40 560 евро (3,380 брутто / ежемесячно).

Преимущества 
Голубая карта призвана облегчить переезд высококвалифицированным работникам в Европейский союз и предоставляет некоторые преимущества по сравнению с другими типами вида на жительство. Например, Германия предоставляет следующие льготы владельцам голубой карты:

 упрощённая процедура получения визы для переезда в Германию,
 получение постоянного вида на жительства через 33 месяца, а при определённых знаниях языка уже через 21 месяц,
 супругу владельца голубой карты не обязательно иметь знания немецкий язык при переезде. Также супругу разрешается осуществлять трудовую деятельность после переезда.

Примечания

Публикации по данной теме 
 Abdurrahman Aydemir and George Borjas, «A Comparative Analysis of the Labor Market Impact of International Migration: Canada, Mexico, and the United States», Working Paper, April 2006. 
 Michel Beine, Frédéric Docquier, and Hillel Rapoport, «Brain Drain and LDCs' Growth: Winners and Losers», IZA Discussion Paper 819, 2003. 
 Tito Boeri and Herbert Brücker, «Why are Europeans so tough on migrants?», Economic Policy — A European Forum, 44, 629—703, 2005. 
 Holger Bonin, «Wage and Employment Effects of Immigration to Germany: Evidence from a Skill Group Approach», IZA Discussion Paper 1875, 2005. 
 George Borjas, «The Labor Demand Curve Is Downward Sloping: Re-examining the Impact of Immigration on the Labor Market», Quarterly Journal of Economics, 118(4), 1335—1376, 2003. 
 Syvie Charlot, Carl Gaigné, Frédéric Robert-Nicoud, and Jacques-François Thisse, «Agglomeration and welfare: The core-periphery model in the light of Bentham, Kaldor and Rawls», Journal of Public Economics, 90, 325-47, 2006. 
 Jean-Christophe Dumont and Georges Lemaître, «Counting Immigrants and Expatriates: A New Perspective», OECD Social, Employment, and Migration Working Paper, 2004. 
 European Commission, «Policy Plan on Legal Migration», COM(2005) 669 final. 
 Simonetta Longhi, Peter Nijkamp, and Jacques Poot, «A Meta-Analytic Assessment of the Effect of Immigration on Wages», Journal of Economic Surveys, 19(3), 451—477, 2005. 
 Simonetta Longhi, Peter Nijkamp, and Jacques Poot, «The Impact of Immigration on the Employment of Natives in Regional Labour Markets: A Meta-Analysis», IZA Discussion Paper 2044, 2006. 
 Gianmarco Ottaviano and Giovanni Peri, «Rethinking the Gains from Immigration: Theory and Evidence from the US», Working Paper, January 2006. 
 Patrick Weil, «A Flexible Framework for a Plural Europe», in The Hampton Court Agenda: A Social Model for Europe, Policy Network, 2006.

См. также 
 Грин-карта — вид на жительство, предоставляемый США.
 Гастарбайтер — приглашенный рабочий из другого государства.
 Долгосрочный резидент (Европейский союз)

Ссылки 
 European Parliament- Blue Card Feature
 Proposal for a Council Directive of 23 October 2007 on the conditions of entry and residence of third-country nationals for the purposes of highly qualified employment
 Европарламент одобрил новые правила выдачи "голубых карт" ЕС

Документы
Идентификация личности
Иммиграция населения
Миграционное право
События 23 октября
Октябрь 2007 года
Политика Европейского союза